Эль-Энканто () — муниципалитет в Колумбии в составе департамента Амасонас. Добраться к нему возможно либо по реке, либо по воздуху. Местная военно-речная база, которая была создана во время Перуано-колумбийской войны, принимает самолёты только военного и официального назначения.

Географическое положение 

Муниципалитет расположен в департаменте Амасонас, в устье реки Карапарана, притока Путумайо. Абсолютная высота — 104 метра над уровнем моря.
Площадь муниципалитета составляет 12 686 км².

Население 
По данным Национального административного департамента статистики Колумбии, совокупная численность населения города и муниципалитета в 2012 году составляла 4708 человек.
Динамика численности населения города по годам:

Согласно данным переписи 2005 года мужчины составляли 55,8 % от населения города, женщины — соответственно 44,2 %. В расовом отношении белые и метисы составляли 59,5 % от населения города; индейцы — 26,6 % негры и мулаты — 13,9 %.
Уровень грамотности среди населения старше 5 лет составлял 87,9 %.

Примечания

Ссылки 
Страница Эль-Энканто на сайте департамента Амасонас

Муниципалитеты департамента Амасонас